Die Gauliga Bayern 1935/36 war die dritte Spielzeit der Gauliga Bayern im Fußball. Der 1. FC Nürnberg blieb ungeschlagen und sicherte sich mit drei Punkten Vorsprung auf den Lokalrivalen SpVgg Fürth den Gaumeistertitel. In der Endrunde um die deutsche Meisterschaft setzte der „Club“ seine souveräne Saisonleistung fort, blieb auch hier ohne Niederlage und gewann seinen sechsten deutschen Meistertitel. Im Abstiegskampf hatten die beiden Aufsteiger 1. FC Bayreuth und FC 1905 München das Nachsehen und stiegen postwendend wieder ab. In der Aufstiegsrunde setzten sich der VfB Ingolstadt-Ringsee sowie der VfB Coburg durch.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Quellen 
 
 
 Gauliga Bayern 1935/36 bei http://www.claudionicoletti.eu

1935
Fußballsaison 1935/36